Tenisový turnaj WTA Guangzhou International Women's Open 2009 se konal ve dnech 14. - 20. září v čínském Kantonu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

WTA Tour 2009
Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2009